Waltham Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Waltham Township du comté de LaSalle en Illinois.
   du comté de Mower dans le Minnesota.
 Waltham Township du comté de Kay en Oklahoma

Voir aussi 
 

Homonymie de townships